Morphia bezeichnet

 Morphia (Band), eine Band
 Morphia von Melitene, die Ehefrau von König Balduin II. von Jerusalem und Mutter der Königin Melisende

Siehe auch:
 Morphea